Топ-модель по-американски, 12 сезон — двенадцатый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале CW с 4 марта по 13 мая 2008 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством Elite Model Management
 Разворот в журнале Seventeen
 Контракт на 100,000 долларов с косметической компанией CoverGirl
Судьями в двенадцатом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, супермодель Полина Порискова, фотограф Найджел Баркер, тренер всех известных моделей Джей Александр или Мисс Джей. В этом сезоне девушки путешествовали в Сан-Паулу, Бразилия. Победительницей стала 20-летняя модель Тейона Андерсон из Вудстауна (Нью-Джерси).

Участницы 
(возраст указан на время конкурса)

Резюме

 Участница была исключена
 Участница выиграла в шоу
 Участница выиграла конкурс
 Участница выиграла в двух конкурсах
 Участница выиграла конкурс, но была исключена

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки
 
 

12 сезон
Телесезоны США 2009 года